Ez a lap A varázslatos iskola újra száguld című amerikai animációs sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2017)

2. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái